A Linderhof-palota (németül Schloss Linderhof) II. Lajos bajor király egyik kastélya, mely Dél-Bajorországban, az osztrák határ közelében található. Ez a legkisebb a három kastélya közül, melyet építtetett.

Az épület a historizáló neorokokó stílusban készült, több építési fázisban, 1870-1886 között.

Források

Irodalom 
 Monika Bachmayer: Schloss Linderhof. Architektur, Interieur und Ambiente einer „Königlichen Villa“. München 1977 (München, Universität, Dissertation, 1977).  
 Beate Goertz: Schloß Linderhof. Die Innenraumgestaltung der beiden Schlafzimmer. Wien 1996 (Wien, Universität, Diplom-Arbeit, 1996).
 Tobias Hoffmann: Schloß Linderhof. Eine Maison de Plaisance? Eine bautypologische Untersuchung (= Schriften aus dem Institut für Kunstgeschichte der Universität München. Bd. 72). tuduv-Verlags-Gesellschaft, München 1999,  (Zugleich: München, Universität, Magisterarbeit).
 Peter O. Krückmann:  Linderhof (= Prestel-Führer compact). Prestel, München u. a. 2000, .
 Rolf Linnenkamp: Die Schlösser und Projekte Ludwigs II. (= Heyne 7215 Heyne-Sachbuch). 2., verbesserte Auflage. Wilhelm Heyne, München 1986, , S. 88–126.
 Christian Misniks, Jörg Plesse: Linderhof. Schloß und Park. Linderbichl, Oberammergau 2000, .  
 Jean Louis Schlim: Ludwig II. Traum und Technik. 2., veränderte und ergänzte Auflage. München-Verlag, München 2010, .
 Elmar D. Schmid, Gerhard Hojer: Schloss Linderhof. Amtlicher Führer. 1. Auflage der Neufassung. Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, München 2006, .
 Marcus Spangenberg, Sacha Wiedenmann (Hrsg.): 1886. Bayern und die Schlösser König Ludwigs II. aus der Sicht von Hugues Krafft. = 1886. Louis II, ses Chateaux et la Bavière selon Hugues Krafft. Schnell & Steiner, Regensburg 2011, .

További információk 
 A Linderhofi kastély hivatalos oldala
 vonattal-termeszetesen.blog.hu - A Schloss Linderhof
 Linderhof Palace, Ludwig's favorite castle
 Linderhof Palace 
 Photo Tour of Linderhof castle, more castle details.
 Linderhof tour review
 Fotógaléria Linderhofról

Bajorország
Németország javasolt világörökségi helyszínei
Kastélyok, paloták